Die Abkürzung MTI bezeichnet:

 Magyar Távirati Iroda, eine 1880 gegründete ungarische Nachrichtenagentur
 Moving Target Indication oder
 Moveable Target Indication, Begriffe aus dem Bereich der Radarzielerfassung
 Mid Term Incentive, Vergütungsprogramm („Mittelfristiger Anreiz“) für Führungskräfte
 Militärtechnisches Institut der Nationalen Volksarmee
 Mouvement de la Tendence Islamique, Vorgängerbewegung der islamisch-fundamentalistischen Nahda-Partei Rachid al-Ghannouchis in Tunesien
 Multi-Trade-International GmbH, ein Arzneimittelhandelsunternehmen

MTI